Vangerdahast est un personnage fictif de l'univers imaginaire des Royaumes oubliés, décor de campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons.

Il est le chef du Conseil des Magiciens de Suzail et le conseiller principal du Roi Azoun IV. C'est un homme d'âge mûr, corpulent et austère, qui porte une barbe blanche. Il a consacré sa vie à servir la couronne de Cormyr, puisqu'il travaillait déjà pour le père d'Azoun avant même la naissance de celui-ci - dont il fut d'ailleurs l'un des tuteurs, et qu'il continue à instruire dans les arts de la magie. Respecté par ses confrères magiciens comme par le peuple de Cormyr, Vangerdahast est un homme paisible et effacé, bien qu'il puisse se montrer très digne, très solennel et très impressionnant durant les cérémonies de la cour.

On sait que Vangerdahast possède plusieurs baguettes magiques et qu'il a équipé le roi de divers anneaux, et aussi que la plupart des objets acquis au fil des ans par la Couronne de Cormyr sont cachés dans des caves du palais, sous la protection de sorts lancés par le Magicien Royal.

À la suite d'un incident déplaisant survenu dans une zone de magie morte, Vangerdahast cherche actuellement un moyen de rallonger son existence sans recourir à la magie (il a déjà plus de 100 ans).

Personnage des Royaumes oubliés
Magicien ou sorcier de fiction